Сезон 2001 — 58-й сезон «Крыльев Советов», в том числе:
 36-й сезон в высшем дивизионе (СССР/Россия);
 10-й сезон в высшем дивизионе России;
 1-й сезон в Российской премьер-лиге.

Состав команды

Премьер-лига

Кубок России

Товарищеские и контрольные матчи 
зимний тренировочный сбор 2001

Кубок Албены

Примечания

Ссылки 

2001
Крылья Советов
Крылья Советов